Ayorgi kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Ágios Geórgios (ort i Cypern, Eparchía Ammochóstou, lat 35,26, long 33,86), 
 Ágios Geórgios (ort i Cypern, Eparchía Páfou, lat 34,78, long 32,65), 

Robotskapade Cypernförgreningar